G5 kan syfta på:
 G5 (internationell organisation) – en beteckning på de fem största industrialiserade ekonomierna
 G5 –  ett ackord tillfört en eller flera toner som inte ingår i grundackordet, se färgade ackord
 G5 – ett pappersformat
 G5 Entertainment – ett svenskt noterat spelbolag
 Power Mac G5 – en persondator av arbetsstationklass från Apple
 PowerPC G5 – en processor från IBM